

Patronyme 
Le nom de Drury est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Allen Drury (1918-1998), écrivain américain ;
 Alfred Drury (1856-1944), sculpteur britannique ;
 Charlotte Drury (1996-), gymnaste américaine ;
 Chris Drury (1976-), joueur de hockey américain ;
 Dru Drury (1725-1804), orfèvre et entomologiste amateur britannique ;
 Ernest Charles Drury (1878-1968), fermier, homme politique et écrivain canadien ;
 James Drury (1934-2020), acteur américain ;
 Newton B. Drury (1889-1978), quatrième directeur du National Park Service ;
 Paul Drury (1903-1987), graveur britannique ;
 Tom Drury (1956-), écrivain américain.
 Maurice O'Connor Drury (1907-1976), psychiatre et ami de Ludwig Wittgenstein.

Art et culture 
 Le Théâtre de Drury Lane, ou Théâtre Royal de Drury Lane, est un théâtre situé dans le West End de Londres.

Autre 
 Le Drury est une convention du jeu de bridge.
 Drury une banlieue de la cité d' Auckland dans l ' Île du Nord de la Nouvelle-Zélande
Homonymie de patronyme